Всесою́зное о́бщество культу́рной свя́зи с заграницей (ВОКС) — советская общественная организация, основанная в 1925 году. В 1958 году преобразовано в Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).

Официально в задачи ВОКС входило «ознакомление общественности СССР с достижениями культуры зарубежных стран и популяризация культуры народов Советского Союза за границей, содействие развитию и укреплению дружбы и взаимопонимания между народами СССР и других стран».

История 
С 1925 по 1931 год офис общества располагался в Москве по адресу Малая Никитская, дом 6, затем особняк был предоставлен в распоряжение писателя Максима Горького (1868—1936), только что вернувшегося в СССР. В 1948—1994 годах улица носила название Качалова в память театрального актёра В. И. Качалова, который жил на ней в 1914—1919 годах.

С 1932 по 1954 год офис общества располагался по адресу Большая Грузинская, дом 17. В 1935 году здесь состоялась встреча посетившего Москву Ромена Роллана с московской литературной общественностью.

В период Большого террора в 1938 году деятельность ВОКС по приему и приглашению иностранцев была фактически прекращена.

В 1945 году появились общества «Швейцария — СССР», «Мадагаскар — Советский Союз» и многие другие. К 1957 году общества дружбы с СССР действовали в 47 странах.

В 1958 году ВОКС был преобразован в Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).

Деятельность 
ВОКС занимался организацией международных выставок (в частности, выставок зарубежных книг в Москве), организацией участия советского искусства в зарубежных фестивалях и конкурсах, поездок в СССР делегаций зарубежных обществ дружбы и культурной связи с СССР, а также отдельных видных деятелей науки и культуры (Поль Ланжевен, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Нексё, Рабиндранат Тагор и многие другие).

Общество издавало журнал «Бюллетень ВОКС» («VOKS bulletin»), выходивший на английском, французском и немецком языках.

В качестве экспертов с ВОКС сотрудничали такие выдающиеся советские деятели культуры, как поэт Владимир Маяковский, писатель Михаил Шолохов, композиторы Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн.

По мнению лидера Большевистской платформы в КПСС Т. Хабаровой, ВОКС и входящие в него общества дружбы были оторваны от масс трудящихся, но в условиях Советской власти всё же играли позитивную роль.

Председатели правления ВОКС 
 Каменева, Ольга Давидовна (1925—1929)
 Петров, Федор Николаевич (1929—1933)
 Аросев, Александр Яковлевич (1934—1937)
 Смирнов, Виктор Фёдорович (и. о.) (1937—1940)
 Кеменов, Владимир Семёнович (1940—1948)
 Денисов, Андрей Иванович (1948—1957)
 Попова, Нина Васильевна (1957—1975)
 Круглова, Зинаида Михайловна (1975—1987)

См. также 
 Россотрудничество

Примечания

Литература 
 
 

Общественные организации СССР
Всесоюзные организации
Появились в 1925 году в СССР